Еліф Елмас (мак. Elif Elmas, нар. 27 вересня 1999, Скоп'є) — македонський футболіст.
 Аеропорт Кальярі-Елмас — аеропорт в Італії.